— название ученицы либо гейши, либо . Это третья ступень обучения, после сикоми и минараи. «Майко» — региональное наименование, однако оно распространилось за пределы Киото, Осаки и Нары. В Токио и по всему Канто ученицы называются . Более общее название — ; однако оно может включать и работников ресторанов, работающих на разливе алкогольной продукции.

Майко являются частью традиционной культуры японских развлечений, называемой карюкай.

Майко Киото 

Раньше, до принятия закона о детском труде, майко становились в 9—12 лет. После завершения обучения правилам приёма гостей на  ученица гейши начинала карьеру. После войны правила были пересмотрены, теперь майко можно стать лишь окончив среднюю школу.

Сикоми и минараи 
В среднем, от полугода до двух лет соискательница является . Сикоми убирает окия, помогает другим гейшам и майко одеваться, работая служанкой. В XIX веке сикоми становились в 10—12 лет, причём страдание в процессе обучения подразумевалось нормальным этапом становления личности. После окончания срока сикоми получает статус .  у минараи спускается только на половину длины и называется .

Майко 
В отличие от гейш, носящих парики, майко делают причёски из её собственных волос. В причёску вставляются подходящие по сезону украшения с цветами (в марте нарциссы, в ноябре — листья клёна). Первая причёска майко называется , её носят первые два-три года обучения. Затем причёска меняется на , которую майко носит вплоть до : за одну—четыре недели до эри-каэ майко начинает носить причёску  и чернить зубы. Эрикаэ производится после достижения майко двадцати лет; в случае, если соискательнице (сикоми) больше двадцати, то она сразу дебютирует как гейша, эрикаэ не проводится, дебют носит название мисэдаси.

Несмотря на то, что майко могут нравиться клиентам больше, чем гейши, невозможно пригласить на банкет только майко.

Юный возраст майко подчёркивается костюмом (приподнятые плечи кимоно, длинные рукава у фурисодэ); причёской и макияжем; вместо гэта майко носят деревянные сандалии на высокой танкетке, называемые , в Киото — . Кимоно майко более пёстрое, чем у гейш; майко носят фурисодэ, а гейши — томэсодэ. На о-дзасики майко и гэйко Киото, специализирующиеся в танце, исполняют традиционные танцы в стиле Киото, .

В Гион-кобу танцуют кё-май , в Гион-хигаси — , в Миягава-тё — , в Понто-тё — , а в Камиситикэне — . Приезжающие в Киото соискательницы должны учить диалект Киото ().

О-дзасики 

Банкеты проводятся в о-тяя, традиционных ресторанах и гостиницах в японском стиле. В последние годы, благодаря широкому освещению по телевидению и в газетах, всё чаще клиентами становятся иностранцы. Существует правило ; однако в XXI веке появились услуги для туристов вроде , с января 2009 года предоставляемой некоторыми рёканами. Киотоский театр традиционных искусств  организует «одзасики асоби» (веселье с гейшами и майко в духе о-дзасики).

В 2022 году в Киото функционируют пять кварталов гейш: , Миягава-тё, Понто-тё, Камиситикэн, . Девочки, желающие стать майко, узнаю́т подробности работы и договариваются с окия через Интернет. Несмотря на всё возрастающее число соискателей, многие из них отказываются продолжать обучение через некоторое время: всему виной строгость правил.

Майко — символ Киото 

На пути следования поездов Мэйсин косоку доро (скоростная железная дорога между Айти и Хёго) расставлены плакаты с названиями станций их символами; Киото представляет стилизованная майко. Туристы часто приезжают в Киото для того, чтобы посмотреть на майко.

Изображения с майко встречаются на упаковке продуктов питания, в печатной рекламе и на телевидении. Образ майко используют исполнители традиционных песен. Приезжающим в Киото туристам предлагают : переодевание в кимоно, макияж, краткий ликбез по движению в кимоно. В состав предложения может быть включена прогулка в образе и фотосессия.

Майко вне Киото 
В городе Саката, принадлежащем префектуре Ямагата, слово «майко» пишется не 舞妓, а 舞娘. Произношение при этом сохраняется. В Сакате майко завязывают оби иначе, чем в Киото.

В само́й Ямагате слово «майко» пишется 舞子. Майко Ямагаты выступают на фестивале .

В Аваре (городе префектуры Фукуи на знаменитых  в 2007 году появилась первая 38-летняя . В 2010 их было две. Они носят хикидзури и дарари-оби, схожие с теми, что в ходу у киотоских майко, хотя бури-но майко пользуются париками.

Карюкай Нары по состоянию на 2022 год состоит из одного ханамати . В 2006 году на весь город была лишь одна майко. В 2008 году в городе было две майко и десять гейш. Июль 2009 Нара встретила вообще без майко. Осенью в «Ганрин-ин» пришли двое. Майко Нары очень похожи на киотоских, так же повязывают пояс, носят аналогичные причёски.

Карюкай Осаки довольно сильно отличается от киотоского. Майко Осаки завязывают оби узлом, похожим на узел ; он называется . Стиль причёсок также отличается: в Осаке носят причёски в стиле эпохи Эдо. Карюкай Осаки также переживает не лучшие времена, в 2008 году в городе было всего две майко.

 в Кобе приглашает на подработку майко (хангёку) старшеклассниц. Их одевают в кимоно с короткими рукавами, надевают парики, украшенные шпильками с цветами.

В  — ханамати Нагои — в 2008 было три майко. Майко Нагои носят украшения с сятихоко (фантастической рыбой с головой тигра).

В рёканах Коти можно нанять официанток, одетых как майко. Слово «майко» используется также на Кюсю. Однако скорее из желания походить на Киото.

Довольно часто майко набирают только из совершеннолетних девушек, не как в Киото.

Опасности профессии 

Популярность фильма «Мемуары гейши» подогрела популярность гейш вне Японии. В 2008 году туристы, приехавшие фотографировать гейш, начали вести себя с ними грубо. Из-за этого местные жители организовали патрули, а газеты опубликовали предупреждения.

Майко в искусстве

Литература 
 
 
 Сценарий дорамы Мисы Ямамуры .
 
 
 
 Мемуары гейши
 Настоящие мемуары гейши под авторством Минэко Ивасаки

Манга 
 
  (название дано в старой орфографии)

Дорамы 
 1988—1990 годов (в главных ролях Норико Сакаи) и 1999 года с Мики Сакаи.
 
  (в главных ролях — Маю Цурута)
  — дорама 2005 года
 
  (название написано на диалекте Идзумо)
 Маканай: Готовим для дома майко — сериал 2023 года на Netflix.

Полнометражные фильмы 
  1934 и 1959 годов выпуска.
 
 
  1954 и 1987.
 
 
 
 «Мемуары гейши» — фильм 2005 года
 «Хана икуса» — Минэко Ивасаки (прототип Чио Сакамото) выпустила фильм со своей версией описываемых событий.

См. также 

 Гэйко
 Карюкай
 Майко хэнсин
 Ученицы гейш
 Традиционные японские причёски
 Мидзуагэ

Примечания 

Гейша
Профессии
Музыкальные профессии